Brookins ist der Name folgender Personen:

 Carole Brookins (1943–2020), US-amerikanische Geschäftsfrau und Regierungsbeamtin
 Charles Brookins (1899–1960), US-amerikanischer Leichtathlet